

Geografia 
 Sorso – comune italiano della provincia di Sassari
 Stazione di Sorso – stazione ferroviaria situata nell'omonimo comune
 Ferrovia Sassari-Sorso – ferrovia della Sardegna

Sport 
 Sorso Calcio – società calcistica italiana

Musica 
 Un sorso in più – album di Carmen Consoli del 2003

Cinema 
 Il capitano di lungo... sorso – film del 1969 diretto da John Frankenheimer

Persone 
 Luigi Amat di San Filippo e Sorso – cardinale italiano

Altro 
 Moscato di Sorso-Sennori liquoroso dolce – vino DOC prodotto nella provincia di Sassari (Italia)
 Moscato di Sorso-Sennori – vino DOC della provincia di Sassari (Italia)